A Faculdade de Engenharia é uma Unidade Orgânica da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias vocacionada para o ensino e investigação nos domínios gerais da engenharia com integração de actividades de I&D multidisciplinares e aplicadas nestes domínios.

Segundo os dados do IEFP de 2012/2013 e do inquérito institucional para licenciados em 2011/2012, 42% dos alunos da Faculdade de Engenharia da ULHT entraram no mercado de trabalho menos de um ano após a conclusão da sua licenciatura. 28% já estavam empregados aquando a conclusão. 73% obteve emprego na sua área de formação. 63% considera a formação obtida Boa ou Muito Boa.

Licenciaturas (1º Ciclo) 

Licenciatura em Engenharia do Ambiente
Licenciatura em Engenharia Biotecnológica
Licenciatura em Engenharia Civil
Licenciatura em Engenharia da Energia
Licenciatura em Engenharia Alimentar
Licenciatura em Engenharia Biomédica
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Licenciatura em Engenharia Electrotécnica

Mestrados (2º Ciclo) 
Mestrado em Engenharia do Ambiente
Mestrado em Engenharia Biotecnológica
Mestrado em Engenharia Civil

Cursos de Pós-Graduação 
Pós-Graduação em Avaliação Imobiliária]  
Pós-Graduação em Genética Clínica e Laboratorial
Pós-Graduação em Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar
Pós-Graduação em Ecoeficiência e Gestão da Água em Meio Urbano (Ciclo Urbano da Água)
Pós-Graduação em Aproveitamento de Recursos Minerais

Ligações externas 
 
 

Faculdades
Universidade Lusófona